Totoral kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Villa del Totoral, kommunhuvudort, Córdoba, 
 Departamento de Totoral, kommun, Córdoba,

Bolivia 

 Totoral (ort i Bolivia), Oruro, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar